Куликовский сельский округ

Кировская область 

 Куликовский сельский округ Лузского района

Краснодарский край 

 Куликовский сельский округ Ленинградского района

Московская область 

 Куликовский сельский округ Дмитровского района (1994—2006)

Омская область 

 Куликовский сельский округ Калачинского района